Di seguito una lista di asteroidi dal numero 227001 al 228000 con data di scoperta e scopritore.

227001-227100 

|-
|227001 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227002 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227003 - ||  ||  || CINEOS
|-
|227004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227005 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227006 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227007 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227009 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227011 - ||  ||  || CSS
|-
|227012 - ||  ||  || CSS
|-
|227013 - ||  ||  || CSS
|-
|227014 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227015 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227023 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227024 - ||  ||  || CSS
|-
|227025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227028 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227029 - ||  ||  || CSS
|-
|227030 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227031 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227032 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227033 - ||  ||  || Wise
|-
|227034 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227038 - ||  ||  || CSS
|-
|227039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227040 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227042 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227043 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227045 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227046 - ||  ||  || NEAT
|-
|227047 - ||  ||  || CSS
|-
|227048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227049 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227050 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227051 - ||  ||  || Pauwels, T.
|-
|227052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227053 - ||  ||  || NEAT
|-
|227054 - ||  ||  || CSS
|-
|227055 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|227056 - ||  ||  || CSS
|-
|227057 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227058 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227059 - ||  ||  || CSS
|-
|227060 - ||  ||  || CSS
|-
|227061 - ||  ||  || CSS
|-
|227062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227063 - ||  ||  || CSS
|-
|227064 - ||  ||  || CSS
|-
|227065 Romandia ||  ||  || Ory, M.
|-
|227066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227069 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227075 - ||  ||  || CSS
|-
|227076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227091 - ||  ||  || NEAT
|-
|227092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227093 - ||  ||  || CINEOS
|-
|227094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227098 - ||  ||  || NEAT
|-
|227099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

227101-227200 

|-
|227101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227102 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227105 - ||  ||  || NEAT
|-
|227106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227108 - ||  ||  || NEAT
|-
|227109 - ||  ||  || NEAT
|-
|227110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227111 - ||  ||  || CSS
|-
|227112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227113 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|227114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227119 - ||  ||  || Apache Point
|-
|227120 - ||  ||  || CSS
|-
|227121 - ||  ||  || NEAT
|-
|227122 - ||  ||  || NEAT
|-
|227123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227124 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|227125 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|227126 - ||  ||  || NEAT
|-
|227127 - ||  ||  || NEAT
|-
|227128 - ||  ||  || NEAT
|-
|227129 - ||  ||  || NEAT
|-
|227130 - ||  ||  || NEAT
|-
|227131 - ||  ||  || NEAT
|-
|227132 - ||  ||  || NEAT
|-
|227133 - ||  ||  || NEAT
|-
|227134 - ||  ||  || NEAT
|-
|227135 - ||  ||  || NEAT
|-
|227136 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|227137 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|227138 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|227139 - ||  ||  || NEAT
|-
|227140 - ||  ||  || NEAT
|-
|227141 - ||  ||  || Eskridge
|-
|227142 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|227143 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|227144 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|227145 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227146 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227147 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|227148 - ||  ||  || NEAT
|-
|227149 - ||  ||  || NEAT
|-
|227150 - ||  ||  || NEAT
|-
|227151 Desargues ||  ||  || Christophe, B.
|-
|227152 Zupi ||  ||  || Casulli, V. S.
|-
|227153 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227154 - ||  ||  || NEAT
|-
|227155 - ||  ||  || NEAT
|-
|227156 - ||  ||  || NEAT
|-
|227157 - ||  ||  || CINEOS
|-
|227158 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|227159 - ||  ||  || NEAT
|-
|227160 - ||  ||  || NEAT
|-
|227161 - ||  ||  || NEAT
|-
|227162 - ||  ||  || NEAT
|-
|227163 - ||  ||  || NEAT
|-
|227164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227165 - ||  ||  || NEAT
|-
|227166 - ||  ||  || NEAT
|-
|227167 - ||  ||  || NEAT
|-
|227168 - ||  ||  || NEAT
|-
|227169 - ||  ||  || NEAT
|-
|227170 - ||  ||  || CINEOS
|-
|227171 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227172 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227173 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227174 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227175 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227176 - ||  ||  || NEAT
|-
|227177 - ||  ||  || NEAT
|-
|227178 - ||  ||  || NEAT
|-
|227179 - ||  ||  || NEAT
|-
|227180 - ||  ||  || NEAT
|-
|227181 - ||  ||  || NEAT
|-
|227182 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|227183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227184 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227187 - ||  ||  || NEAT
|-
|227188 - ||  ||  || NEAT
|-
|227189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227190 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|227191 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|227192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227193 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227194 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227195 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227196 - ||  ||  || Jarnac
|-
|227197 - ||  ||  || NEAT
|-
|227198 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227199 - ||  ||  || NEAT
|-
|227200 - ||  ||  || NEAT
|}

227201-227300 

|-
|227201 - ||  ||  || NEAT
|-
|227202 - ||  ||  || NEAT
|-
|227203 - ||  ||  || NEAT
|-
|227204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227206 - ||  ||  || NEAT
|-
|227207 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227208 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|227209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227211 - ||  ||  || NEAT
|-
|227212 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227213 - ||  ||  || NEAT
|-
|227214 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227215 - ||  ||  || NEAT
|-
|227216 - ||  ||  || NEAT
|-
|227217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227218 Rényi ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|227219 - ||  ||  || Pauwels, T.
|-
|227220 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227221 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227222 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227223 - ||  ||  || CINEOS
|-
|227224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227225 - ||  ||  || Jarnac
|-
|227226 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227227 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227228 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227229 - ||  ||  || CSS
|-
|227230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227232 - ||  ||  || CSS
|-
|227233 - ||  ||  || CSS
|-
|227234 - ||  ||  || CSS
|-
|227235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227236 - ||  ||  || CSS
|-
|227237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227267 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227268 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227276 - ||  ||  || NEAT
|-
|227277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227282 - ||  ||  || NEAT
|-
|227283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227286 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227287 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227288 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227290 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227292 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227294 - ||  ||  || CSS
|-
|227295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227299 - ||  ||  || NEAT
|-
|227300 - ||  ||  || NEAT
|}

227301-227400 

|-
|227301 - ||  ||  || NEAT
|-
|227302 - ||  ||  || NEAT
|-
|227303 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227304 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227308 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227310 Scottkardel ||  ||  || CSS
|-
|227311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227312 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227319 - ||  ||  || CSS
|-
|227320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227322 - ||  ||  || CSS
|-
|227323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227326 Narodychi ||  ||  || Andrushivka
|-
|227327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227330 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227331 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|227332 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|227333 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|227334 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|227335 - ||  ||  || Clingan, R.
|-
|227336 - ||  ||  || Guido, E.
|-
|227337 - ||  ||  || Rinner, C.
|-
|227338 - ||  ||  || NEAT
|-
|227339 - ||  ||  || CSS
|-
|227340 - ||  ||  || CSS
|-
|227341 - ||  ||  || CSS
|-
|227342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227345 - ||  ||  || NEAT
|-
|227346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227347 - ||  ||  || NEAT
|-
|227348 - ||  ||  || CSS
|-
|227349 - ||  ||  || CSS
|-
|227350 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227359 - ||  ||  || NEAT
|-
|227360 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227363 - ||  ||  || CSS
|-
|227364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227370 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227373 - ||  ||  || NEAT
|-
|227374 - ||  ||  || CSS
|-
|227375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227384 - ||  ||  || NEAT
|-
|227385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227392 - ||  ||  || CSS
|-
|227393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227394 - ||  ||  || CSS
|-
|227395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227400 - ||  ||  || Mt. Lemmon S
|}

227401-227500 

|-
|227401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227407 - ||  ||  || CSS
|-
|227408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227410 - ||  ||  || NEAT
|-
|227411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227412 - ||  ||  || CSS
|-
|227413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227414 - ||  ||  || CSS
|-
|227415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227418 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|227419 - ||  ||  || Observatoire Naef
|-
|227420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227422 - ||  ||  || CSS
|-
|227423 - ||  ||  || CSS
|-
|227424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227430 - ||  ||  || CSS
|-
|227431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227433 - ||  ||  || NEAT
|-
|227434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227453 - ||  ||  || NEAT
|-
|227454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227459 - ||  ||  || NEAT
|-
|227460 - ||  ||  || CSS
|-
|227461 - ||  ||  || CSS
|-
|227462 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227463 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227466 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227477 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227479 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227480 - ||  ||  || CSS
|-
|227481 - ||  ||  || CSS
|-
|227482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227483 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|227484 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227488 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227489 - ||  ||  || NEAT
|-
|227490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227491 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227493 - ||  ||  || CSS
|-
|227494 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227500 - ||  ||  || CSS
|}

227501-227600 

|-
|227501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227503 - ||  ||  || CSS
|-
|227504 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|227505 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|227506 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|227507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227508 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227513 - ||  ||  || CSS
|-
|227514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227524 - ||  ||  || CSS
|-
|227525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227538 - ||  ||  || CSS
|-
|227539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227545 - ||  ||  || Sposetti, S.
|-
|227546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227553 - ||  ||  || NEAT
|-
|227554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227555 - ||  ||  || CSS
|-
|227556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227570 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227571 - ||  ||  || CSS
|-
|227572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227583 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|227584 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|227585 - ||  ||  || CSS
|-
|227586 - ||  ||  || CSS
|-
|227587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227589 - ||  ||  || CSS
|-
|227590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227594 - ||  ||  || CSS
|-
|227595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227600 - ||  ||  || Spacewatch
|}

227601-227700 

|-
|227601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227610 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227612 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227619 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227622 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227626 - ||  ||  || CSS
|-
|227627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227640 - ||  ||  || CSS
|-
|227641 Nothomb ||  ||  || Merlin, J.-C.
|-
|227642 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227653 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|227654 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227666 - ||  ||  || CSS
|-
|227667 - ||  ||  || CSS
|-
|227668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227679 - ||  ||  || CSS
|-
|227680 - ||  ||  || CSS
|-
|227681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227683 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227684 - ||  ||  || NEAT
|-
|227685 - ||  ||  || NEAT
|-
|227686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227687 - ||  ||  || CSS
|-
|227688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227695 - ||  ||  || CSS
|-
|227696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227697 - ||  ||  || CSS
|-
|227698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227699 - ||  ||  || CSS
|-
|227700 - ||  ||  || LONEOS
|}

227701-227800 

|-
|227701 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227709 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227710 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227711 - ||  ||  || CSS
|-
|227712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227718 - ||  ||  || CSS
|-
|227719 - ||  ||  || NEAT
|-
|227720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227722 - ||  ||  || Great Shefford
|-
|227723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227728 - ||  ||  || CSS
|-
|227729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227738 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227740 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227742 - ||  ||  || CSS
|-
|227743 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227746 - ||  ||  || CSS
|-
|227747 - ||  ||  || CSS
|-
|227748 - ||  ||  || CSS
|-
|227749 - ||  ||  || Rinner, C.
|-
|227750 - ||  ||  || CSS
|-
|227751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227754 - ||  ||  || CSS
|-
|227755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227757 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227758 - ||  ||  || CSS
|-
|227759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227760 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|227761 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227762 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|227763 - ||  ||  || CSS
|-
|227764 - ||  ||  || CSS
|-
|227765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227767 Enkibilal ||  ||  || Merlin, J.-C.
|-
|227768 - ||  ||  || CSS
|-
|227769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227770 Wischnewski ||  ||  || Ries, W.
|-
|227771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227772 - ||  ||  || CSS
|-
|227773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227778 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227800 - ||  ||  || Buie, M. W.
|}

227801-227900 

|-
|227801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227802 - ||  ||  || CSS
|-
|227803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227804 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227805 - ||  ||  || CSS
|-
|227806 - ||  ||  || NEAT
|-
|227807 - ||  ||  || NEAT
|-
|227808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227809 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227810 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227811 - ||  ||  || CSS
|-
|227812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227813 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227814 - ||  ||  || Kocher, P.
|-
|227815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227823 - ||  ||  || NEAT
|-
|227824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227825 - ||  ||  || Lin, H.-C., Ye, Q.-z.
|-
|227826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227833 - ||  ||  || NEAT
|-
|227834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227835 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|227836 - ||  ||  || CSS
|-
|227837 - ||  ||  || CSS
|-
|227838 - ||  ||  || CSS
|-
|227839 - ||  ||  || Mauna Kea
|-
|227840 - ||  ||  || Calvin College
|-
|227841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227842 - ||  ||  || Calvin College
|-
|227843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227852 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227854 - ||  ||  || CSS
|-
|227855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227859 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227861 - ||  ||  || CSS
|-
|227862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227868 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227872 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227876 - ||  ||  || NEAT
|-
|227877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227879 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227880 - ||  ||  || NEAT
|-
|227881 - ||  ||  || CSS
|-
|227882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227897 - ||  ||  || NEAT
|-
|227898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

227901-228000 

|-
|227901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227909 - ||  ||  || CSS
|-
|227910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227916 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227921 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227924 - ||  ||  || CSS
|-
|227925 - ||  ||  || CSS
|-
|227926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227927 - ||  ||  || NEAT
|-
|227928 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|227929 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|227930 Athos ||  ||  || Christophe, B.
|-
|227931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227935 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227940 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|227941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227949 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227954 - ||  ||  || CSS
|-
|227955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227958 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|227959 - ||  ||  || CSS
|-
|227960 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227962 Aramis ||  ||  || Christophe, B.
|-
|227963 - ||  ||  || LINEAR
|-
|227964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227980 - ||  ||  || Stevens, B. L.
|-
|227981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227983 - ||  ||  || CSS
|-
|227984 - ||  ||  || CSS
|-
|227985 - ||  ||  || LONEOS
|-
|227986 - ||  ||  || LUSS
|-
|227987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227990 - ||  ||  || Lulin
|-
|227991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227995 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|227997 NIGLAS||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|227998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|227999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|228000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0227001